Stati Uniti d'America
Dillsboro – città della Contea di Jackson, Carolina del Nord
Dillsboro – città della Contea di Dearborn, Indiana